

Geografia
 Félix Pérez Cardozo –  centro abitato del Paraguay, situato nel Dipartimento di Guairá

Persone
 Abdón Reyes Cardozo (1981) – calciatore boliviano, di ruolo centrocampista
 Agustín Cardozo (1997) – calciatore argentino, di ruolo centrocampista
 Andrew Cardoza Fluegelman (1943-1985) – pubblicitario, programmatore e avvocato statunitense
 Ángel Cardozo (1994) – calciatore paraguaiano, di ruolo centrocampista
 Baltazar Enrique Porras Cardozo, noto come Baltazar Porras (1944) – cardinale e arcivescovo cattolico venezuelano
 Benjamin Nathan Cardozo (1870-1938) – giudice associato della Corte suprema degli Stati Uniti d'America
 Cirilo Tadeus Cardozo Filho, o semplicemente Cirilo (1980) – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato russo
 Eduardo Mario Acevedo Cardozo (1959) – allenatore di calcio ed ex calciatore uruguaiano, di ruolo difensore
 Facundo Cardozo (1995) – calciatore argentino, di ruolo difensore
 Francis Lewis Cardozo (1836-1903) – politico e religioso statunitense
 Fulganco Cardozo (1988) – calciatore indiano, di ruolo difensore
 Héctor Cardozo (1991) – calciatore argentino, di ruolo centrocampista 
 Horacio Cardozo (1979) – calciatore argentino, di ruolo centrocampista
 Jorge Nelson Ramírez Cardozo (1955) – ex calciatore peruviano, di ruolo difensore
 José Cardozo (1971) – allenatore di calcio ed ex calciatore paraguaiano, di ruolo attaccante
 Luis Cardozo (1988) – calciatore paraguaiano, di ruolo difensore
 Marcelo Cardozo (1987) – calciatore argentino, di ruolo difensore
 María Alvarado Cardozo, in religione Maria di San Giuseppe (1875-1967) – religiosa venezuelana, proclamata beata nel 1995
 Neri Cardozo (1986) – calciatore argentino, di ruolo centrocampista
 Nery Cardozo (1989) – calciatore paraguaiano, di ruolo attaccante
 Óscar Cardozo (1983) – calciatore paraguaiano, di ruolo attaccante
 Pablo Cardozo (1972) – ex calciatore australiano, di ruolo attaccante
 Paolo Cardozo (1989) – calciatore uruguaiano, di ruolo centrocampista
 Ramón Cardozo (1986) – calciatore paraguaiano, di ruolo attaccante
 Raúl Ernesto Cardozo (1967) – ex calciatore argentino, di ruolo difensore
 Rudy Cardozo (1990) – calciatore boliviano, di ruolo centrocampista
 Thiago Cardozo (1996) – calciatore uruguaiano, di ruolo portiere

Pagine correlate
 Cardoso